Toldi Gábor (Székesfehérvár, 1976. április 30. –) magyar labdarúgó-középpályás, edző.

Források 
Toldi Gábor adatlapja a futbalmanach.hu oldalon 
Toldi Gábor adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
Toldi Gábor adatlapja a foci-info.hu oldalon (magyarul)

1976-ban született személyek
Székesfehérváriak
Magyar labdarúgók
A Videoton labdarúgói
A Gázszer FC labdarúgói
A PMFC labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Magyar labdarúgóedzők
Élő személyek